Rickenbacher ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Rickenbacher (1887–1976), schweizerisch-amerikanischer Erfinder
 Alain Rickenbacher (1945–2015), Schweizer Korpskommandant

 Iwan Rickenbacher (* 1943), Schweizer Kommunikationsberater
 Josef Rickenbacher (1925–2004), Schweizer Bildhauer
 Karl Anton Rickenbacher (1940–2014), Schweizer Dirigent
 Petra Steimen-Rickenbacher (* 1966), Schweizer Politikerin (FDP)
 Rudolf Rickenbacher (1915–1940), Schweizer Militärpilot
 Very Rickenbacher (* 1957), Schweizer Komponist und Musiker
 Walter Rickenbacher (1902–1973), Schweizer Maler, Grafiker und Ausstellungsgestalter

Siehe auch:
 Rickenbach
 Rickenbacker (Begriffsklärung)